Il singolare del torneo di tennis Ischgl Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Joachim Johansson che ha battuto in finale Daniele Bracciali 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Joachim Johansson (Campione)
 Marc Rosset (primo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Vladimir Volčkov (secondo turno)

 Dick Norman (semifinali)
 Alexander Peya (primo turno)
 Daniel Elsner (primo turno)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ischgl Challenger 2003